Га́мченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Гамченко Сергій Свиридович (1859–1934) — український археолог.
 Гамченко Євген Спиридонович (1874–1931) — генерал-хорунжий Армії УНР.